Guido Cinotti (1870-1932) – pittore italiano
 Norma Cinotti (1996) – calciatrice italiana 
 Raffaele Cinotti (1953-1981) – poliziotto italiano
 Sandro Cinotti (1945) – pilota automobilistico italiano